In den folgenden Listen werden die Ergebnisse der Kommunalwahlen in Bottrop aufgelistet. Im ersten Teil werden die Ergebnisse der Stadtratswahlen ab 1946 angegeben. Im zweiten Teil stehen die Ergebnisse der Stadtbezirkswahlen, die es erst seit 1979 gibt.

Es werden nur diejenigen Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die bei wenigstens einer Wahl mindestens zwei Prozent der gültigen Stimmen erhalten haben. Bei mehrmaligem Überschreiten dieser Grenze werden auch weitere Ergebnisse aufgeführt. Das Feld der Partei, die bei der jeweiligen Wahl die meisten Stimmen bzw. Sitze erhalten hat, ist farblich gekennzeichnet.

Parteien 

 AfD: Alternative für Deutschland
 B’90/Grüne: Bündnis 90/Die Grünen → Grüne
 CDU: Christlich Demokratische Union Deutschlands
 DKP: Deutsche Kommunistische Partei
 bis 1952: KPD
 DWU: Demokratische Wähler-Union
 DZP: Deutsche Zentrumspartei
 FDP: Freie Demokratische Partei
 FSU: Freisoziale Union
 Grüne: Grüne
 1979: WG Grüne
 1984: GAL
 1989: Grüne
 ab 1994: B’90/Grüne
 KPD: Kommunistische Partei Deutschlands → DKP
 Linke: Die Linke
 ÖDP: Ökologisch-Demokratische Partei
 Piraten: Piratenpartei Deutschland
 REP: Republikaner
 SPD: Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Wählergruppen 

 FW: Freie Wähler
 GAL: Grün-Alternative Liste → Grüne
 UWG: Unabhängige Wählergemeinschaft
 WG Grüne: Wählergemeinschaft Grüne → Grüne
 VS: Die Verfassungsschüler

Stadtratswahlen 

Fußnoten

1 1952: Stimmenmehrheit der CDU gegenüber der SPD
2 1956: zusätzlich: FSU: 2,1 %
3 1961: zusätzlich: DWU: 6,0 %
4 1964: zusätzlich: UWG: 5,0 %
5 2014: zusätzlich: Piraten: 2,0 %

Wahlen zu den Bezirksvertretungen

Stadtbezirk Bottrop-Mitte 

Fußnote

1 2014: zusätzlich: AfD: 3,7 %

Stadtbezirk Bottrop-Süd 

Fußnote

1 2014: zusätzlich: Piraten: 3,1 %

Stadtbezirk Bottrop-Kirchhellen

Gesamtergebnisse 

Die Angaben erfolgen in Prozent. Es werden nur diejenigen Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die bei wenigstens einer Wahl mindestens 1,95 Prozent der Sitze erhalten haben.

Literatur 
 
 

LDS NRW: Kommunalwahlen (Ausgabereihe)
 1975: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1979: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, berichtigte Ausgabe, Düsseldorf, o. J.
 1984: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1989: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1994: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1999:
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse. (PDF; 6,8 MB) Düsseldorf, Oktober 1999
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden. (PDF; 5,8 MB) Düsseldorf, Dezember 1999
 2004:
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse. (PDF; 5,9 MB) Düsseldorf, Januar 2005
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden. (PDF; 7 MB) Düsseldorf, Februar 2005
 2009:
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse. (PDF; 1,9 MB) Düsseldorf, November 2009
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden. (PDF; 3,5 MB) Düsseldorf, Februar 2010
 2014:
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse. (PDF; 5,0 MB) Düsseldorf, Oktober 2014
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden. (PDF; 5,5 MB) Düsseldorf, Dezember 2014

Weblinks 
 Bottroper Kommunalwahlergebnisse 2009

Bottrop
Politik (Bottrop)